Liederbach (Hessen) - plaats in Hessen
 Liederbach (Rijnland-Palts) - plaats in Rijnland-Palts 
 Liederbach am Taunus - plaats in Hessen
 Liederbach (Main) - zijrivier van de Main in Hessen